Hübscher oder Huebscher ist der Familienname folgender Personen:

 André Huebscher (* 1989), deutscher Eishockeyspieler
 Arthur Hübscher (1897–1985), deutscher Philosoph
 Carole Hübscher (* 1967), Schweizer Unternehmerin
 Emil Hübscher (1912–??), österreichischer Mittelstreckenläufer 
 Evelyn Hübscher (* 1955), deutsche Handballspielerin
 Johanna Hübscher (* 1950), deutsche Fachärztin für Sportmedizin, Hochschullehrerin und Mitglied des Thüringischen Landesverfassungsgerichtshofs
 Martin Hübscher (* 1969), Schweizer Politiker
 Robin Hübscher (* 1995), deutscher Handballspieler
 Rudolf Hübscher (1898–1934), Schweizer  Maler und Grafiker
 Sven Hübscher (* 1979), deutscher Fußballtrainer
 Wolfgang Hübscher (* 1942), deutscher Fußballspieler